El nombre de Humberto Ballesteros puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

Personajes 
 Humberto Ballesteros Capasso (1979-), escritor colombiano.
 Humberto Ballesteros Henríquez (1944-), futbolista argentino nacionalizado peruano.